

Карамишевська сільська рада — сільське поселення, Грязинський район, Липецька область
 Карамишевська сільська рада — сільське поселення, Зміїногорський район, Алтайський край